|-
| 123301 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123302 - ||  || 19 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 123303 - || 2000 VT || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123304 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123305 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123306 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123307 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123308 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123309 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123310 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123311 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123312 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123313 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123314 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123315 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123316 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123317 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123318 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123319 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123320 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123321 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123322 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123323 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123324 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123325 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123326 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123327 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123328 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123329 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123330 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123331 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123332 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123333 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123334 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123335 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123336 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123337 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123338 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123339 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123340 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123341 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123342 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123343 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123344 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123345 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123346 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123347 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123348 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123349 - ||  || 9 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123350 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123351 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Fountain Hills || 
|-
| 123352 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123353 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123354 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123355 - ||  || 18 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 123356 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123357 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123358 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Moriyama || Moriyama
|-
| 123359 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123360 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123361 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123362 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123363 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123364 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123365 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123366 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123367 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123368 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123369 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123370 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123371 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123372 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123373 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123374 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123375 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123376 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123377 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123378 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123379 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123380 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123381 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123382 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123383 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123384 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123385 - ||  || 28 noiembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 123386 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Fountain Hills || 
|-
| 123387 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123388 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123389 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123390 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123391 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123392 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123393 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123394 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123395 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123396 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123397 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123398 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123399 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123400 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-